Gukovo je gradić u Rostovskoj oblasti u Rusiji.

Gradovi u Rusiji
Rostovska oblast